Сад ад-дин Macуд ибн Умар ат-Тафтазани (;
‏1322, Тафтазан, Хорасан — 1390, Самарканд) — персидский философ, видный представитель позднего калама. Его сочинения по логике, юриспруденции, поэтике, грамматике, математике, риторике и коранической экзегетике пользовались популярностью в качестве учебных пособий.

Биография 
Родился в 1322 году в селении Тафтазан, близ Ниса (Хорасан, совр. Туркменистан). Учился у таких известных богословов как аль-Иджи и Кутб ад-дин ар-Рази (ум. 1365). Около тридцати лет провел в скитаниях, преподавал в различных медресе Мавераннахра. Работал в Герате и Гиджуване. По приглашению хана Джанибека работал в Сарае, затем в Ширазе при дворе Шах Шуджа. По приглашению Тамерлана приехал в Самарканд, где находился при его дворе вплоть до своей кончины.

Умер в 1390 году.

Труды 
Ат-Тафтазани прославился обширными познаниями в каламе, геометрии, логике, грамматике арабского языка и поэтике. В последующие столетия огромной популярностью пользовались его компендиумы по каламу.

К его работам были составлены многочисленные комментарии:
 Тахзиб аль-мантик ва-ль-калам — труд, сохранившийся в комментариях ад-Даввани и аль-Курдисгани.
 Макасид фи ильм аль-калам (Макасид ат-талибин, сокр. аль-Макасид) — дошёл до нас в комментариях самого ат-Тафтазани. Макасид оставлен по образцу «Мавакиф» своего учителя аль-Иджи. Снабжён собственными глоссами «Шарх аль-Макасид», представляющее собой энциклопедию Корана эпохи синтеза с арабоязычным перипатетизмом.

Ат-Тафтазани прославился также своими глоссами к «Символу веры» ан-Насафи (ум. 1142) — «Шарх аль-акаид ан-насафийя». В этом труде также содержатся изложения идей об атомистическом строении пространства и времени.

Писал глоссы к юридическим сочинениям по шафиитскому и ханафитскому мазхабу. Комментарии ат-Тафтазани к трактату ан-Насафи дают основание причислять его к матуридитам, однако в аль-Макасид он предстает как сторонник ашаризма.

Библиография 
 Шарх рисаля аш-шамсия (Комментарий к солнечному трактату);
 Рисаля фи завия аль-мусаллас (Трактат об углах треугольника);
 Шарх аль-акаид ан-насафия (Комментарий к убеждениям ан-Насафи);
 Тахзиб аль-мантик ва-ль-калам (Обучение логике и каламу).

Примечания

Литература 
 
 
 

Ашариты
Матуридиты
Персидские писатели
Исламские философы
Персидские философы
Персидские поэты XIV века